Il doppio maschile dello  Swedish Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Robert Lindstedt e Horia Tecău erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di non partecipare insieme.  Tecău giocava con Marius Copil, ma sono stati sconfitti al primo turno da Jan Hájek e Filip Polášek. Lindstedt giocava con Daniel Nestor, ma sono stati sconfitti al secondo turno da Nicholas Monroe e Simon Stadler.

In finale Nicholas Monroe e Simon Stadler hanno sconfitto Carlos Berlocq e Albert Ramos per 6-2, 3-6, [10-3].

Teste di serie

  Robert Lindstedt /  Daniel Nestor (quarti di finale)
  David Marrero /  Fernando Verdasco (secondo turno)

  Daniele Bracciali /  František Čermák (primo turno)
  Johan Brunström /  Raven Klaasen (semifinale)

Alternate
  Thiemo de Bakker /  Rameez Junaid (primo turno)

Wildcard

  Isak Arvidsson /  Micke Kontinen (primo turno)

  Grigor Dimitrov /  Mikael Tillström (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
Tabellone principale
 

Swedish Open 2013
ATP World Tour 2013